Густав Ролен-Жакмэн (; , Гент — , Брюссель) — бельгийский юрист, публицист и политический деятель.

Родился в 1835 г., был адвокатом в Генуе.

Написал: «Des Partis et de Leur Situation Actuelle en Belgique» (Брюссель, 1864), «De la Réforme Electorale» (там же, 1865), «La Guerre Actuelle dans ses Rapports avec le Droit International» (о франко-прусской войне, Гент, 1870).

В 1869 г. он основал «Revue de Droit International et de Législation Comparée» («Журнал международного права и сравнительного законодательства»), издававшийся в Генте с 1869 г. Был организатором и первым по времени  генеральным секретарём Института международного права, основанного в 1873 году. Занимая эту должность, Ролен-Жакмэн играл огромную роль в работе института, заключавшуюся, в частности, в том, что он составлял протоколы сессий, направлял и обрабатывал переписку института, исполнял его решения, составлял отчёты о работе и осуществлял надзор за работой комиссий в промежутках между сессиями института. 

В 1878 г. вступил в палату депутатов и во вновь образованном либеральном кабинете получил портфель министра внутренних дел, который сохранил до 1884 г. Позже поступил на службу сиамского короля.

Примечания

Ссылки 
 

Публицисты Бельгии
Юристы Бельгии
Министры Бельгии
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии